

Історія 

 Лотарингія (фр. Lorraine, нім. Lothringen) — історичний регіон на північному сході Франції.
 855 – 959: Королівство Лотарингія — середньовічна європейська монархічна держава, наступник Серединного королівства.
 959 – 1766: Герцогство Лотарингія (також Верхня Лотарингія) — європейська монархічна держава, наступник Королівства Лотарингія, входила до складу Священної Римської імперії. 
 959/977–1190: Нижня Лотарингія (також Північна Лотарингія) — середньовічна європейська монархічна держава, наступник Королівства Лотарингія, племінне герцогство Священної Римської імперії.
 1871–1918: Ельзас-Лотарингія — «імперська територія» Німецької імперії.

Див. також 

 Лоррейн

